Paracyclops waiariki – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1975 roku przez nowozelandzkiego zoologa M.H.Lewisa.

Przypisy 

Paracyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1975 roku